Liste des barrages de Suisse :

Liste

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Carte des ouvrages d'accumulation suisses - Confédération suisse
 Liste des barrages suisses - Comité suisse des barrages

Articles connexes 
 Liste des lacs de Suisse

Barrage
Hydroélectricité en Suisse